Orehek (Cerkno), een plaats in de Sloveense gemeente Cerkno
 Orehek (Postojna), een plaats in de Sloveense gemeente Postojna